CEACAM20 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 585 амінокислот, а молекулярна маса — 64 502.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як імунітет. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, клітинних відростках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Некатегоризовані білки